Papparapatti (Dharmapuri), een plaats in India
Papparapatti (Salem), een plaats in India